Viervoeters (biologie), een infrastam van gewervelde dieren
 Viervoeters (single), een single van de Nederlandse rapper Extince

Zie ook 
 Viervoeter